Samp. kan som auktorsförkortning betyda:

 Gonçalo António da Silva Ferreira Sampaio
 Gonçalo Antonio da Silva Ferreira Sampaio

Robotskapade auktorsförkortningar